Ирина Николаевна Росихина (род. 11 мая 1975 года, Каменск-Шахтинский) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров. Двукратная чемпионка Европы в помещении (2000, 2005). Бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года. Двукратная чемпионка России (2001, 2003). Трёхкратная чемпионка России в помещении (1998, 2000, 2001). Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Ирина Николаевна Росихина родилась 11 мая 1975 года в городе Каменск-Шахтинский. Начала заниматься лёгкой атлетикой в местном СДЮСШОР. В Новочеркасске тренировалась под руководством сначала Анатолия Георгиевича Тимофеева, а затем — Виктора Васильевича Пушкина. Позже тренировалась в Москве и Петрозаводске.

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 
 Росихина Ирина на сайте ВФЛА

Бегуны на средние дистанции России
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике